Алексе́й Они́симович Яно́вич (1831 — 20 января 1871 (по другим сведениям, 1870), Санкт-Петербург) — ботаник, ординарный профессор Новороссийского университета.

Путь в науке 
Окончил в 1856 году курс в Киевском университете Святого Владимира кандидатом физико-математического факультета.

В 1856 году назначен преподавателем в Киевский институт благородных девиц, в 1858 году получил степень магистра ботаники, состоял приват-доцентом при университете.

В 1859 году перешёл в Казанский университет, где был избран по конкурсу адъюнктом по кафедре ботаники. В следующем году выступил с проектом летних практических курсов по естественным наукам, а в 1861 году стал исполняющим должность экстраординарного профессора. Однако долго прослужить в этом университете ему не пришлось. Неприятности, происшедшие между тогдашним попечителем и некоторыми профессорами, в числе которых был и Янович, вынудили последнего оставить университет. 

В 1863 году он был причислен к министерству народного просвещения и с декабря 1863 до июня 1865 года был в командировке за границей, занимаясь исследованиями в лаборатории А. де Бари во Фрайбурге. Готовя докторскую диссертацию, написал работу «Ueber die Entwickelung der Fructificationsorgane von Nectria», а по возвращении назначен доцентом ботаники во вновь открытом Новороссийском университете. В 1866 году защитил диссертацию на степень доктора ботаники («О развитии перитециев у Pleospora herbarum») и вскоре был избран экстраординарным, а в 1867 году ординарным профессором.

В январе 1868 года Янович принимал участие в первом съезде русских естествоиспытателей и врачей. Вскоре он стал недомогать психически, у него обнаружились признаки болезни мозга, он вынужден был лечиться в Петербурге. В 1869 году он настолько оправился, что снова вернулся в Одессу и опять начал читать лекции, но окончательно заболел и умер в 1871 году в лечебнице в Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище, участок 104.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Биологи XIX века
Выпускники Киевского университета
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели Новороссийского университета
Доктора наук
Похороненные на Смоленском православном кладбище